Blackwater Park – gruppo musicale rock progressivo tedesco
 Blackwater Park – album degli Opeth del 2001